Meliorisierung ist ein dem Duden und dem Wortschatz-Portal der Universität Leipzig unbekannter Begriff und kann bedeuten
 Melioration (Landschaftspflege)
 Melioration (Linguistik)
 Meliorismus (Philosophie)